Змагання з важкої атлетики в категорії до 87 кг серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2020 у Токіо відбулися 2 серпня в Токійському міжнародному форумі.

Рекорди 
 світовий рекорд був таким:

Результати

Примітки